Monten steht für:
 Monten, von 1940 bis 1944 Name der französischen Gemeinde Montoy-Flanville im Département Moselle
 Dietrich Monten (1799–1843), deutscher Maler, Radierer und Lithograf